Koppernigk ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Koppernigk (1464/1470–nach 1517), Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters in Kulm
 Niklas Koppernigk (vor 1454–um 1483), Kaufmann und Schöppe in der damaligen Hansestadt Thorn, Vater von Nikolaus Kopernikus
 Niklas Koppernigk (1473–1543), Frauenburger Domherr, Jurist, Administrator und Arzt, siehe Nikolaus Kopernikus

Siehe auch:
 Kopernik
 Kopernikus (Begriffsklärung)